Доманицкий — фамилия.

Известные носители:
 Доманицкий, Анатолий Петрович — советский учёный-гидролог, военинженер 2-го ранга.
 Доманицкий, Василий Николаевич (1877—1910) — украинский учёный, общественно-политический деятель, кооператор.